Naomi Long est un nom pouvant désigner:

Personnalités
Noami Long Magett (née en 1923), poétesse afro-américaine
Naomi Long (née en 1971), femme politique nord-irlandaise

Voir aussi
Naomi Lang (née en 1978), danseuse sur glace américaine

Homonymie de personnes